Iynefer puede referirse a:

 Iynefer I, príncipe egipcio de la Cuarta Dinastía, hijo de Sneferu
 Iynefer II, un príncipe egipcio de la Cuarta Dinastía, hijo de Keops